Piper Records je kopřivnické hudební vydavatelství. Založil ho v první polovině roku 2003 Vladimír Schwarz.

Původním záměrem bylo zviditelnit lokální hudební scénu, která byla vždy velmi rozmanitá a zajímavá, leč nahrávky existovaly pouze ve formě více či méně zdařilých demáčů. Tento dluh byl v zásadě vyrovnán vydáním čtyř titulů na sklonku roku 2003 /Milano, Nierika, Lu, Valerian's Future/. Dále již regionální příslušnost nebyla rozhodujícím kritériem.

Katalog 

 PiR 001 Milano – Milano, prosinec 2003 
 PiR 002 Nierika – Hydroponicum, prosinec 2003
 PiR 003 Lu – Lu, prosinec 2003
 PiR 004 Valerian´s Future, prosinec 2003
 PiR 005 Folk3Mail – Zrno, září 2004
 PiR 006 Gavora – Healing the Sick, září 2004
 PiR 007 Nierika – Satellite /EP/ červen 2005
 PiR 008 Uhlí – Trochujiní, září 2005
 PiR 009 Nierika – Poison On Your Spoon, březen 2006
 PiR 010 Miou Miou – La La Grande Finale, duben 2006
 PiR 011 Folk3Mail – Místo na slunci, říjen 2006
 PiR 012 Nesselsdorf – Cross your Shadow, prosinec 2006
 PiR 013 Miou Miou – Électronique (MiouMixes), listopad 2008
 PiR 014 Nierika – Everyone Is Burning, 2009
 PiR 015 LU – Owes & Vows, 2010
 PiR 016 Kauflant – s/t, 2010
 PiR 017 C – Opus vulgaris, listopad 2011
 PiR 018 Milano – Neřvi na mě, únor 2012
 PiR 019 Negero – Silence is worse..., duben 2012
 PiR 020 Nierika – 2∏, prosinec 2012
 PiR 021 Mucha – Slovácká epopej, červen 2013
 PiR 022 Madebythefire – Budet, prosinec 2013

Související články 
 Miou Miou

Externí odkazy 
 Piper Records
 Piper Records - Myspace

Česká hudební vydavatelství
Hudba v Moravskoslezském kraji
Firmy v okrese Nový Jičín
Kultura v Kopřivnici
Organizace v Kopřivnici
Firmy založené roku 2003